Żabieńcowate (Alismataceae Vent.) – rodzina roślin wodnych lub błotnych należąca do jednoliściennych. Obejmuje 16–18 rodzajów z ok. 115 gatunkami. Rozległy zasięg obejmuje obszary pod wpływem klimatu umiarkowanego oraz strefę międzyzwrotnikową, poza terenami pustynnymi. Najwięcej gatunków występuje na kontynentach amerykańskich. Tkanki roślin zawierają sok mleczny.

Liście limnocharisa żółtego Limnocharis flava są spożywane jako warzywo w Azji południowej. We wschodniej części tego kontynentu jadane są także kłącza strzałki wodnej Sagittaria sagittifolia. Indianie żywili się natomiast strzałką szerokolistną Sagittaria latifolia. Niektóre gatunki z rodzajów Echinodorus i Helanthium uprawiane są jako rośliny akwariowe, z kolei rośliny z rodzajów strzałka Sagittaria, żabieniec Alisma i Echinodorus uprawiane są jako ozdobne w stawach, głównie w strefie międzyzwrotnikowej.

Morfologia 

 Pokrój Byliny, rzadko rosnące też jako rośliny roczne, korzeniące się w gruncie, o pędach wzniesionych, unoszących się na powierzchni wody lub zanurzonych. Łodyga w postaci kłącza podziemnego lub podwodnego, czasem z cienkimi rozłogami, w tym u niektórych przedstawicieli z bulwkami, bywa też wykształcona w postaci bulwocebuli. Pędy zawierają często białawy sok mleczny, powietrzne są często mięsiste.

 Liście Wszystkie odziomkowe, skrętoległe lub rzadziej w okółkach rozmieszczone wzdłuż pędu, pojedyncze, zwykle niby-ogonkowe (ogonki często dłuższe od blaszki, na przekroju okrągłe lub trójkątne), rzadziej siedzące. Blaszka o różnym kształcie – zmienność może być związana z wiekiem – liście młodych roślin często są równowąskie, a dojrzałych od równowąskich poprzez jajowate do trójkątnych i oszczepowatych. Występują też różnice między liśćmi zanurzonymi, pływającymi i wzniesionymi. Liście są równolegle użyłkowane z poprzecznymi wiązkami przewodzącymi lub użyłkowane siateczkowato. Blaszki są całobrzegie i czasem faliste.

 Kwiaty Zebrane w kwiatostany wierzchotkowe, które zebrane w okółkach tworzą kwiatostany złożone groniaste i wiechowate, rzadko baldachowate. Kwiaty są promieniste, obupłciowe lub rzadziej jednopłciowe, złożone z dwu trójkrotnych okółków okwiatu. Zewnętrzny okółek jest zielony i trwały, a wewnętrzny biały, rzadziej żółtawy. Pręciki wyrastają w okółkach (brak ich w kwiatach żeńskich) po 3, 6, 9 lub w większej liczbie do 30. Pylniki są dwukomorowe, pękają podłużnymi szczelinami. Słupki mogą być trzy w okółku lub jest ich wiele (nawet ponad 1,5 tysiąca) i ustawione są spiralnie (brak ich w kwiatach męskich). Tworzone są przez wolne, jednokomorowe owocolistki z trwałymi szyjkami, zawierające pojedyncze lub kilka zalążków.

 Owoce Drobne niełupki tworzące owoc zbiorowy lub rzadziej – pękające u nasady mieszki. Nasiona są liczne, gruczołowate, grzbieciste lub zbięte, z U-kształtnym zarodkiem, pozbawione bielma i albumin.

Pochodzenie i systematyka 
Rodzina wyewoluowała ok. 80 milionów lat temu w czasie późnej kredy. Z Egiptu znane są skamieniałości identyfikowane z rodzajem Echinodorus datowane na 79 milionów lat temu (kampan).
 Systematyka według Angiosperm Phylogeny Website (aktualizowany system APG IV z 2016)
Zgodnie z danymi APWeb żabieńcowate należą do rzędu żabieńcowców i zajmują w jego drzewie filogenetycznym następującą pozycję:

W systemie APG III rodzina żabieńcowatych została połączona z wyłączaną wcześniej (do systemu APG II z 2003 włącznie) rodziną limnocharysowatych (Limnocharitaceae). Wyodrębnianie tej rodziny zmieniało żabieńcowate w takson parafiletyczny.

 Podział rodziny i wykaz rodzajów
W obrębie rodziny wyróżnia się dwa klady, z których jeden obejmuje rodzaje Alisma, Luronium, Damasonium i Baldellia, a drugi resztę rodziny. Relacje między rodzajami w obrębie tych grup pozostają niejasne, podobnie zresztą sama klasyfikacja rodzajów wymaga zmian, bowiem kilka z rodzajów ma w tradycyjnym ujęciu charakter parafiletyczny.
 Albidella Pichon
 Alisma L. – żabieniec
 Astonia S.W.L.Jacobs
 Baldellia Parl. – żabienica
 Burnatia Micheli
 Butomopsis Kunth
 Caldesia Parl. – kaldezja
 Damasonium Mill.
 Echinodorus Rich. ex Engelm. (tu włączane są w niektórych ujęciach wyodrębniane rodzaje Aquarius Christenh. & Byng oraz Helanthium (Benth. & Hook.f.) Engelm. ex J.G.Sm.)
 Hydrocleys Rich. – hydrokleja
 Limnocharis Bonpl. 
 Limnophyton Miq.
 Luronium Raf. – elisma
 Ranalisma Stapf 
 Sagittaria L. – strzałka 
 Wiesneria Micheli 

 Pozycja w systemie Reveala (1994–1999)
Gromada okrytonasienne (Magnoliophyta Cronquist), podgromada Magnoliophytina Frohne & U. Jensen ex Reveal, klasa jednoliścienne (Liliopsida Brongn.), podklasa żabieńcowe (Alismatidae Takht.), nadrząd Alismatanae Takht., rząd żabieńcowce (Alismatales Dumort.), podrząd Alismatineae Engl., rodzina żabieńcowate (Alismataceae Vent.).

Przypisy